Pseudostomidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudostomidae i ordningen Prolecithophora, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Prolecithophora, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudostomidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Pseudostomidae